Игорь Михайлович Брикман (род. 15 июня 1958, Ярославль, РСФСР, СССР) — советский спортсмен, акробат. Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта СССР (1986). Воспитанник ярославского тренера В. Г. Беляйкова.

Биография 
В 8 лет вместе с братом Олегом, которому на тот момент было 12, был отдан в спортивную секцию акробатики.
Начало своего спортивного пути братья постигали в парной акробатике, а затем и в «четверке», где успешно выполнили нормативы в категории мастер спорта. Впоследствии сменил направление и в рамках акробатической секции занялся прыжками на батуте и на дорожке, где также успешно выполнили нормативы в категории мастер спорта.

Под началом тренера В. Г. Беляйкова первым исполнил такие трюки, как двойной твист согнувшись с поворотом, двойное сальто прогнувшись с поворотом во втором, и другие упражнения.

В 32 года стал чемпионом СССР.

Работает тренером в г. Ярославле.

C 2012 года является тренером молодежной сборной России по фристайлу (акробатическая часть).

Награды подопечных:

 Илья Буров - бронза в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане 2018, 2021
 Максим Буров - Хрустальный Глобус 2017, 2018 и 2020,2021, золото Чемпионатов Мира по лыжной акробатике 2019, 2021
 Любовь Никитина - серебро и бронза Чемпионатов Мира по лыжной акробатике 2019, 2021
 В командной лыжной акробатике (2 мужчин, 1 женщина) у России золото Чемпионата Мира по лыжной акробатике 2021 и бронза 2019-го

Награды 

 Абсолютный чемпион мира по спортивной акробатике 1984, 1986
 Чемпион мира в акробатических упражнениях 1982
 Призёр чемпионата мира по спортивной акробатике 1978
 Победитель Кубка мира 1985
 Чемпион Европы 1984, 1985, 1986
 Чемпион первенства СССР 1978, 1980, 1982, 1984, 1985 
 Призёр первенства СССР 1979, 1981, 1986, 1989
 Обладатель Кубка СССР
 Заслуженный тренер Российской Федерации
 Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Фото

Примечания

Литература 
 Мининберг Л. Л. Евреи в российском и советском спорте (1891—1991). — Москва: МК-Полиграф, 1998. — с.77.

Акробаты СССР
Прыгуны на батуте СССР
Спортсмены Ярославля
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Заслуженные тренеры России